Ibrahima Ndiaye (ur. 1994) – senegalski piłkarz, grający na pozycji prawego napastnika
 Ibrahima Ndiaye (ur. 1998) – senegalski piłkarz, grający na pozycji lewego pomocnika